Mimosa – nome scientifico di un genere di piante appartenente alla famiglia delle Fabaceae
 Mimosa – nome comune dato ad alcune specie di piante appartenente al genere scientifico Acacia, con fiori gialli, profumati e globosi in grappoli – in Italia è considerato il fiore della giornata internazionale della donna.
 1079 Mimosa – nome di un asteroide
 Mimosa – nome con cui è nota la stella Becrux della costellazione della Croce del Sud
 Mimosa – un nome proprio femminile
 Mimosa – cocktail
 Mimosa – torta farcita
 Mimosa – album di raccolta dei Fun Lovin' Criminals del 1999

Cinema e tv
Mimosa – regia di Léonce Perret (1910)
Mimosa – episodio tv di Axel North  (1967)
Mimosa – regia di Camilla Mickwitz (1983)